Калинов (Красносулинский район) — хутор в Красносулинском районе Ростовской области:

 Калинов — входит в Божковское сельское поселение
 Калинов — входит в Гуково-Гнилушевское сельское поселение